Az 1964-es Tour de France volt az 51. francia körverseny. 1964. június 22-e és július 14-e között rendezték. Jacques Anquetil ötödször nyerte meg a versenyt és tavasszal megnyerte a Giro d’Italiát is, ez rajta kívül eddig csak Fausto Coppinak sikerült. De ez a győzelem nem jött simán, a fő ellenfél Raymond Poulidor az 1964-es Vuelta a Españat nyerte meg és végig Anquetil nyomában volt. Bár Poulidor gyomorrontással, defektekkel küzdött, a kilencedik szakaszon elfelejtkezett egy extra körről, mégis az utolsó gyorsasági versenyen egy ideig virtuálisan ő vezetett. A verseny történetében kettőjük között a legkisebb, 55 másodperces különbség döntött.

Andorrában a  2 407 méteres Port d'Envalirát kétszer is megmászta a mezőny.

Szakaszok

Végeredmény

Egyéni verseny

Pont verseny

Hegyek királya

Csapatverseny

További információk 

 A verseny végeredménye 
 Emlékezés a bajnokokra 

Tour
Tour de France